El término Rosenzweig, un apellido, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Ferdinand (Ritter Edler von) Rosenzweig (1812-1892), militar e ingeniero austríaco que trabajó en México;
 a Franz Rosenzweig (1887-1929), filósofo y teólogo judío-alemán;
 a José Maximiliano Alfonso de Rosenzweig Díaz (1886-1963), diplomático mexicano;
 a Paul Leduc Rosenzweig (1942-2020), director cinematográfico mexicano;
 a Roberto de Rosenzweig-Díaz Azmitia (1924-2016), diplomático mexicano.